Marchand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Marchand
 Nestor Léon Marchand